Xuan Wu – stworzenie z mitologii chińskiej, jeden z czterech Strażników Nieba, a także jeden z gwiazdozbiorów chińskich
 Xuanwu – dawna dzielnica Pekinu
 Xuanwu – dzielnica Nankinu
 Xuanwu Hu – jezioro w Nankinie
 Xuan Wu Di (483-515) – chiński Cesarz z Północnej dynastii Wei